Pelletti ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pelletti (* 1948), belgischer Maler
 John Pelletti (1913–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Wálter Pelletti (* 1966), uruguayischer Fußballspieler